Martínez de la Rosa son unos apellidos que pueden referirse a:

 El poeta, dramaturgo y político español Francisco Martínez de la Rosa.
 El piloto de Fórmula 1 español Pedro Martínez de la Rosa.